Campbell Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Campbell Butte (North Dakota)	
 Campbell Butte (Oregon)